Cecelo Frony é um guitarrista e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
”Carioca samblues”
”Cecelo Frony”

Guitarristas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)